Le Slalom géant hommes des Championnats du monde de ski alpin 2023 se déroule le   à Courchevel en France. La course se déroule dans des conditions extrêmes, le terrain de la piste Éclipse s'apparentant à du « carrelage ». Marco Schwarz crée la surprise en se montrant le plus rapide en première manche, une demi-seconde devant le favori Marco Odermatt. Son compatriote Loïc Meillard signe le meilleur temps sur le deuxième tracé, et s'assure la médaille d'argent. Odermatt maitrise aussi son second passage alors que Schwarz faiblit sur la fin de son effort, et termine médaillé de bronze. Après sa victoire en descente, Marco Odermatt est champion du monde du slalom géant ; il est le plus couronné des skieurs dans ces Mondiaux.

Médaillés

Résultats 
La première manche se déroule à partir de 10 h 00 , la seconde à partir de 13 h 30

Notes et références

Liens externes 

Championnats du monde de ski alpin 2023